Niemcy:
 Brauweiler – dzielnica Pulheim
 Brauweiler – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Bad Kreuznach

Inne:
 Brauweiler – opactwo